Ida da Lorena, também conhecida como Ida de Flandres (; c. 1160/61 — 21 de abril de 1216) foi condessa de Bolonha de 1173 até sua morte. Era a filha primogênita de Maria, Condessa de Bolonha e de Mateus da Alsácia. Sua irmã mais nova era Matilde, casada com Henrique I de Brabante.

Biografia

A mãe de Ida fora inicialmente destinada para ser freira, mas teve que abandonar a vida religiosa para se casar. Consequentemente, o casamento com Mateus foi bastante controverso e, em 1170, a união foi dissolvida. Mateus, no entanto, continuou dirigindo o condado até sua morte, três anos depois.

Aconselhada por seu primo, Filipe de Flandres, casou-se, em 1181, com Geraldo III de Gueldres, mas este logo veio a falecer. Seu casamento posterior com Bertoldo IV de Zähringen, também não durou muito. Então ela se envolveu com Arnaldo de Guines. Todavia, em 1190, ela foi raptada por Reinaldo de Dammartin, que a levou para a Lorena. Esta era uma situação bastante recorrente com herdeiras durante a Idade Média. Arnaldo tentou resgatá-la, mas acabou preso pelos aliados de Reinaldo em Verdun.

Independente de seu casamento com Reinaldo ter sido ou não feliz, Ida permaneceu com ele até o fim de sua vida, e até lhe deu uma filha: a futura Matilde II de Bolonha.

Ascendência
<center>

Condessas de Bolonha
Casa de Zähringen
Mortos em 1216
Mulheres da França medieval
Mulheres do século XII
Mulheres do século XIII
Normandos do século XII
Normandos do século XIII
Duquesas da Alemanha